Millesimo è il termine linguistico che descrive sia il numero ordinale 1000º, che la millesima parte di un intero.

 Millesimo – annata (ovvero l'anno) in cui è stata effettuata la vendemmia
 Millesimo – cifra che indica il millennio nell'anno di una data
 Millesimo catastale detto millesimo – unità frazionaria dell’intero immobile, che è rapportato a 1000
 Millesimo di radiante detto millesimo – in ambito militare, l'unità di misura impiegata per determinare gli scarti nei tiri con l'artiglieria

Geografia 
 Millesimo – comune italiano

Note

Pagine correlate 
Mille
1000 (disambigua)

Altri progetti